Il Trofeo Valle d'Aosta di pallavolo femminile (in francese, Trophée Vallée d'Aoste de volley-ball féminin) era un torneo organizzato dalla FIPAV con il patrocinio della regione Valle d'Aosta e il comune di Courmayeur: l'evento infatti anche veniva comunemente chiamato Torneo di Courmayeur. Partecipavano solitamente la nazionale femminile italiana ed altre 3 o 4 squadre che si interscambiano nel corso degli anni ma che comunque rivestivano un ruolo di primaria importanza nella pallavolo internazionale. Il Trofeo Valla d'Aosta non aveva alcun interesse a livello mondiale e risultava essere una sorta di test di preparazione prima delle competizioni ufficiali estive: vieniva infatti svolto solitamente verso la fine di maggio o l'inizio di giugno. A causa del pubblico non molto numeroso la FIPAV, nel 2009, ha deciso di abolire il torneo e di crearne uno nuovo a Torino.

Formula di gioco
La formula del torneo venne variata ogni anno, anche a seconda del numero di partecipanti. A volte si disputa in due fasi: la prima fase è un girone unico, dove le squadre si sfidano secondo la formula del round-robin, ossia tutte contre tutte. Al termine della prima fase, inizia la seconda dove le prime due classificate si sfidano per il primo posto, mentre le ultime due si sfidano per il terzo, oppure si svolgono le semifinali dove la prima classificata incontra l'ultima, mentre nell'altra la seconda incontra la terza: al termine le due vincitrici si sfidano per il primo posto mentre le perdenti per il terzo. Altre volte invece si è disputato un girone unico dove la squadra con più punti è risultata la vincitrice.

Strutture
Il trofeo Valle d'Aosta viene svolto nel Forum Sport Center di Courmayeur: tale complesso viene utilizzato per discipline tipicamente invernali come pattinaggio ed hockey sul ghiaccio, anche se è possibile trasformalo in campo da volley con parquet in legno, o per qualsiasi altro sport, grazie ad una struttura acquistata in Canada.

Edizioni

Medagliere

Collegamenti esterni
 

!